God Save the Queen – inno nazionale del Regno Unito sotto il titolo e il testo in uso per le regine
 God Save the Queen – arrangiamento di Benjamin Britten
 God Save the Queen – singolo dei Queen, cover dell'inno
 God Save the Queen – brano musicale dei Sex Pistols
 God Save the Queen – cover dei Motörhead del brano dei Sex Pistols